Poniżej znajduje się lista zawodników, którzy występowali w Legii Warszawa. Legia została założona w 1916 roku przez żołnierzy Legionów Polskich jako drużyna Legjonowa, lecz po zakończeniu I wojny światowej drużynę rozwiązano. Została reaktywowana w 1920 roku pod nazwą WKS Warszawa. Gdy w 1922 roku uchwalono statut, nazwę zmieniono na Wojskowy Klub Sportowy "Legia" Warszawa. W 1939 roku sekcja piłkarska została rozwiązana. W 1945 roku, po zakończeniu II wojny światowej klub ponownie został reaktywowany, tym razem jako I Wojskowy Klub Sportowy Warszawa, zaś w czerwcu tego roku dodano człon Legia.

Lista piłkarzy 

Poniższa lista zawiera wszystkich piłkarzy, którzy rozegrali 100 lub więcej spotkań w barwach Legii. Liczą się występy we wszystkich spotkaniach Ekstraklasy, Pucharu Polski, Pucharu ligi oraz w europejskich pucharach: Lidze Mistrzów, Pucharze Zdobywców Pucharów, Pucharze Miast Targowych i w Pucharze UEFA.

Gracze domyślnie posegregowani są według liczby występów dla klubu. Piłkarze wciąż znajdujący się w kadrze zespołu oznaczeni są czcionką pogrubioną. Statystyki aktualne na 24 lipca 2018.

Legenda dla pozycji

Przypisy

Bibliografia